Fanny (cantora) — cantora francesa
Fanny (Curitiba) — bairro de Curitiba

Cinema e televisão 
Fanny (filme) — filme

Outros 
Fanny (Be Tender with My Love) — canção dos Bee Gees
821 Fanny — asteroide

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos